een Franse aanspreekvorm (afgekort als mlle), overeenkomende met het Nederlandse mejuffrouw.
 Mademoiselle (1966), een film onder regie van Tony Richardson
 Mademoiselle (single) (1976), de eerste single van het album Crystal Ball van Styx
 Mademoiselle (2001), een film onder regie van Philippe Lioret
 Mademoiselle (tijdschrift), een tijdschrift voor vrouwen dat werd uitgegeven van 1935 tot 2001